Tärngrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tärngrynnan, Korsholm, Österbotten, 
 Tärngrynnan (Bergögaddarna, Malax), Österbotten, 
 Tärngrynnan (vid Skinnarslandet, Malax), Österbotten, 
 Tärngrynnan, Vasa, Österbotten, 
 Tärngrynnan, Korsnäs, Österbotten, 
 Tärngrynnan, Närpes, Österbotten,

Se även
Tärngrund
Tärngrundet
Tärngrunden

Robotskapade Finlandförgreningar